

Aviazione 
 Volo Air France 212 (1968) – incidente aereo avvenuto nel marzo 1968 sul Grande Soufrière, Guadalupa.
 Volo Air France 212 (1969) – incidente aereo avvenuto nel dicembre 1969 al largo di Caracas, Venezuela.